Коронео има више значења:

 Општина Коронео (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Коронео (Коронео, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Коронео, Унидад Коператива (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику